Žebrákov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Žebrákov, Ortsteil von Kovářov, Okres Písek
 Žebrákov, Ortsteil von Světlá nad Sázavou, Okres Havlíčkův Brod
 Žebrákov, Ortsteil von Zduchovice, Okres Příbram